Stupnica je lahko:
 Stupnica, Leskovac (Srbija)
 Stupnica, Loznica (Srbija)